Supercoppa polacca 2015 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa polacca 2015 – torneo di pallavolo maschile